Ligotka – niewielka osada założona na surowym korzeniu z zastosowaniem dla jej nowych mieszkańców ulgi na zagospodarowanie.

3 miejscowości w Polsce: 
 Ligotka – osada w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Ligotka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Ligotka – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów

 Ligotka – dawny wąskotorowy przystanek kolejowy w Ligotce, w gminie Prusice, w powiecie trzebnickim, w województwie dolnośląskim